Cyril Jackson (svećenik) (1746. – 1819.), engleski svećenik, dekan oxfordske katedrale
 Cyril Jackson (astronom) (1903. – 1988.), južnoafrički astronom
 Cyril Jackson (prosvjetar) (1863. – 1924.), britanski prosvjetar